FTO kan syfta på bland annat:

 FTO (gen) – en mänsklig gen
 FTO – en organisation inom Svenska kyrkan, se Franciskus Tredje Orden
 Mitsubishi FTO – en bilmodell som tillverkades 1994 till 2000